Lichtblau steht für:
 ein blauer Farbton, siehe Hellblau #Lichtblau

Lichtblau ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Lichtblau (* 1954) österreichischer Historiker. 
 Eric Lichtblau (* 1965), US-amerikanischer Journalist
 Ernst Lichtblau (1883–1963), österreichischer Architekt und Designer
 Franz Lichtblau (1928–2019), deutscher Architekt
 Klaus Lichtblau (* 1951), deutscher Soziologe und Ideengeschichtler
 Leon Lichtblau (1901–1938), rumänischer Statistiker 
 Susanne Hohmeyer-Lichtblau (* 1970), deutsche Journalistin